Nícies, famós general atenenc
Pau de Nícies, tractat de pau entre Atenes i Esparta (321 aC)
 Nícies de Gortina, dirigent de Gortina a Creta
 Nícies (general), general dels ptolemeus egipcis.
 Nícies (estrateg), estrateg de la Lliga Aquea 
 Nícies (militar), oficial macedoni al servei del rei Perseu de Macedònia.
 Nícies de Cos (tirà), tirà de Cos
 Nícies de Nicea, escriptor grec 
 Nícies de Cos (gramàtic), gramàtic grec 
 Nícies Monjo, monjo romà d'Orient del segle VII 
 Nícies (metge), metge del rei Pirros de l'Epir
 Nícies (escriptor), escriptor grec
 Nícies (pintor), pintor atenenc del segle IV aC
 Nícies (rei), rei indogrec del segle I aC